Хаджи Михаил Кушев е виден български търговец и общественик от XVIII - XIX век.

Биография 
Михаил Кушев е роден около 1740 година в град Велес, тогава в Османската империя. Той е виден представител на голямата велешка фамилия Кушеви. Учи на славянобългарски и държи тефтерите си на български език, независимо, че е като един от българските първенци на града е приближен до гръцката митрополия.

Умира в 1855 година.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Михаил
Български търговци
Починали във Велес
Български хаджии